Doridicola är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Franz von Leydig 1853. Doridicola ingår i familjen Rhynchomolgidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Doridicola